Васи́лий Ми́нин:
 Минин, Василий Афанасьевич (1909—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Минин, Василий Васильевич (1885—1968) — дмитровский большевик и активный деятель. Директор Дмитровского краеведческого музея.